Kontinental Hockey League 2011/2012 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga), är den fjärde säsongen av KHL. Säsongen inleddes den 7 september 2011 och avslutas den 26 februari 2012.

Den fjärde All Star-matchen kommer att spelas den 21 januari 2012 i Dinamo Rigas hemmaarena Riga Arena.

Ligan utökas med ett nytt lag då HC Lev Poprad från Poprad, Slovakien anslöt sig, och antalet steg återigen till 24. Det var egentligen meningen att laget skulle ha anslutit sig till KHL redan säsongen 2010/2011, men blev då stoppade av det tjeckiska ishockeyförbundet. Ledningen i Lev beslutade då att flytta laget till Slovakien, på så sätt kunde laget gå med och spela i KHL.

Den 8 september meddelade KHL att ligastarten har skjutits upp till måndagen den 12 september. Enligt tidningen Komsomolskaja Pravda är de övriga lagen beredda att låna ut spelare till Lokomotiv så att de kan genomföra säsongen.

Den 10 september hölls en minneshögtid för de förolyckade Lokomotiv Jaroslavl-spelarna och ledarna i Lokomotivs hemmaarena Lokomotiv Arena 2000 i Jaroslavl. Lokomotiv:s president Jurij Jakovlev meddelade då att klubben inte kommer att delta under säsongen på grund av flygolyckan, men att man planerar att vara tillbaka redan till säsongen 2012/2013.

Opening Cup

Första matchen varje KHL-säsong kallas för Opening Cup och spelas mellan de två finalisterna från föregående säsong. 2011 års match skulle ha spelats i Ufa Arena i Ufa mellan Salavat Julajev Ufa  och Atlant Mytisjtji, men en bit in på första perioden bröts matchen av KHL-presidenten Alexander Medvedev som meddelade publiken och spelarna om flygplansolyckan som drabbat Lokomotiv Jaroslavl. KHL meddelade senare att säsongen ska fortsätta trots olyckan. KHL:s ledning meddelade även att de ska hjälpa till att återuppbygga ishockeyn i Jaroslavl.

Divisioner
De fyra divisionerna är uppkallade efter fyra kända ryska ishockeyspelare: Vsevolod Bobrov, Anatolij Tarasov, Valerij Charlamov och Arkadij Tjernysjov

Västra konferensen
 SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning/straffar, ÖF = Förlust efter förlängning/straffar, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng

Bobrovdivisionen
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!width=20 |Nr
!width=250 |Lag
!width=30 abbr="Spelade matcher" |SM
!width=30 abbr="Vinster" |V
!width=30 abbr="Övertidsvinster" |ÖV
!width=30 abbr="Övertidsförluster" |ÖF
!width=30 abbr="Förluster" |F
!width=40 abbr="Gjorda mål" |GM
!width=40 abbr="Insläppta mål" |IM
!width=30 abbr="Målskillnad" |MSK
!width=30 abbr="Poäng" |Pts
|- 
|style="text-align:center;"|1||  SKA Sankt Petersburg || <center>54 || <center>32 || <center>6 || <center>5 || <center>11 || <center>205 || <center>130 || <center>+75 || <center>113
|- 
|style="text-align:center;"|2||  Dynamo Moskva || <center>54 || <center>31 || <center>4 || <center>4 || <center>15 || <center>144 || <center>116 || <center>+28 || <center>105
|- 
|style="text-align:center;"|3||  Dinamo Riga || <center>54 || <center>20 || <center>6 || <center>7 || <center>21 || <center>129 || <center>136 || <center>-7 || <center>79
|- 
|style="text-align:center;"|4||  CSKA Moskva || <center>54 || <center>19 || <center>3 || <center>7 || <center>25 || <center>119 || <center>129 || <center>-10 || <center>70
|- bgcolor="#cccccc"
| || || || || || || || || || ||
|- 
|style="text-align:center;"|5||  Spartak Moskva || <center>54 || <center>15 || <center>7 || <center>5 || <center>27 || <center>124 || <center>163 || <center>-39 || <center>64
|- 
|style="text-align:center;"|6||  Lev Poprad || <center>54 || <center>13 || <center>3 || <center>9 || <center>29 || <center>125 || <center>162 || <center>-37 || <center>54
|}

Tarasovdivisionen
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!width=20 |Nr
!width=250 |Lag
!width=30 abbr="Spelade matcher" |SM
!width=30 abbr="Vinster" |V
!width=30 abbr="Övertidsvinster" |ÖV
!width=30 abbr="Övertidsförluster" |ÖF
!width=30 abbr="Förluster" |F
!width=40 abbr="Gjorda mål" |GM
!width=40 abbr="Insläppta mål" |IM
!width=30 abbr="Målskillnad" |MSK
!width=30 abbr="Poäng" |Pts
|- 
|style="text-align:center;"|1||  Torpedo Nizjnij Novgorod || <center>54 || <center>24 || <center>6 || <center>7 || <center>17 || <center>157 || <center>132 || <center>+25 || <center>91
|- 
|style="text-align:center;"|2||  Atlant Mytisjtji || <center>54 || <center>20 || <center>11 || <center>4 || <center>19 || <center>130 || <center>134 || <center>-4 || <center>86
|- 
|style="text-align:center;"|3||  Severstal Tjerepovets || <center>54 || <center>23 || <center>5 || <center>6 || <center>20 || <center>142 || <center>133 || <center>+9 || <center>85
|- 
|style="text-align:center;"|4||  Dinamo Minsk || <center>54 || <center>21 || <center>7 || <center>6 || <center>20 || <center>158 || <center>148 || <center>+10 || <center>83
|- bgcolor="#cccccc"
| || || || || || || || || || ||
|- 
|style="text-align:center;"|5||  Vitjaz Tjechov || <center>54 || <center>10 || <center>6 || <center>2 || <center>36 || <center>108 || <center>193 || <center>-85 || <center>44
|- 
|style="text-align:center;"| ||  Lokomotiv Jaroslavl || colspan="9"| Drog sig ur på grund av Flygolyckan i Jaroslavl 2011
|}

Östra konferensen
 SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning/straffar, ÖF = Förlust efter förlängning/straffar, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng

Charlamovdivisionen
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!width=20 |Nr
!width=250 |Lag
!width=30 abbr="Spelade matcher" |SM
!width=30 abbr="Vinster" |V
!width=30 abbr="Övertidsvinster" |ÖV
!width=30 abbr="Övertidsförluster" |ÖF
!width=30 abbr="Förluster" |F
!width=40 abbr="Gjorda mål" |GM
!width=40 abbr="Insläppta mål" |IM
!width=30 abbr="Målskillnad" |MSK
!width=30 abbr="Poäng" |Pts
|- 
|style="text-align:center;"|1||  Traktor Tjeljabinsk || <center>54 || <center>32 || <center>7 || <center>4 || <center>11 || <center>163 || <center>116 || <center>+47 || <center>114
|- 
|style="text-align:center;"|2||  Metallurg Magnitogorsk || <center>54 || <center>29 || <center>2 || <center>3 || <center>20 || <center>150 || <center>137 || <center>+13 || <center>94
|- 
|style="text-align:center;"|3||  Ak Bars Kazan || <center>54 || <center>27 || <center>3 || <center>5 || <center>19 || <center>167 || <center>136 || <center>+31 || <center>92
|- 
|style="text-align:center;"|4||  Jugra Chanty-Mansijsk || <center>54 || <center>19 || <center>10 || <center>6 || <center>19 || <center>139 || <center>134 || <center>+5 || <center>83
|- bgcolor="#cccccc"
| || || || || || || || || || ||
|- 
|style="text-align:center;"|5||  Neftechimik Nizjnekamsk || <center>54 || <center>20 || <center>5 || <center>4 || <center>25 || <center>142 || <center>165 || <center>-23 || <center>74
|- 
|style="text-align:center;"|6||  Avtomobilist Jekaterinburg || <center>54 || <center>9 || <center>7 || <center>8 || <center>30 || <center>105 || <center>165 || <center>-60 || <center>49
|}

Tjernysjovdivisionen
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!width=20 |Nr
!width=250 |Lag
!width=30 abbr="Spelade matcher" |SM
!width=30 abbr="Vinster" |V
!width=30 abbr="Övertidsvinster" |ÖV
!width=30 abbr="Övertidsförluster" |ÖF
!width=30 abbr="Förluster" |F
!width=40 abbr="Gjorda mål" |GM
!width=40 abbr="Insläppta mål" |IM
!width=30 abbr="Målskillnad" |MSK
!width=30 abbr="Poäng" |Pts
|- 
|style="text-align:center;"|1||  Avangard Omsk || <center>54 || <center>26 || <center>5 || <center>5 || <center>18 || <center>133 || <center>115 || <center>+18 || <center>93
|- 
|style="text-align:center;"|2||  Salavat Julajev Ufa || <center>54 || <center>23 || <center>7 || <center>6 || <center>18 || <center>173 || <center>152 || <center>+21 || <center>89
|- 
|style="text-align:center;"|3||  Barys Astana || <center>54 || <center>25 || <center>3 || <center>4 || <center>22 || <center>160 || <center>160 || <center>±0 || <center>85
|- 
|style="text-align:center;"|4||  Amur Chabarovsk || <center>54 || <center>23 || <center>5 || <center>5 || <center>21 || <center>166 || <center>139 || <center>+27 || <center>84
|- bgcolor="#cccccc"
| || || || || || || || || || ||
|- 
|style="text-align:center;"|5||  Metallurg Novokuznetsk || <center>54 || <center>18 || <center>6 || <center>9 || <center>21 || <center>108 || <center>130 || <center>-22 || <center>75
|- 
|style="text-align:center;"|6||  Sibir Novosibirsk || <center>54 || <center>12 || <center>6 || <center>9 || <center>27 || <center>132 || <center>154 || <center>-22 || <center>57
|}

Slutspelet

16 lag gör upp om Gagarin Cup-pokalen. Samtliga slutspelsserier avgörs i bäst av sju matcher.

Kvartsfinaler (Öst)
Traktor Tjeljabinsk - Jugra Chanty-Mansijsk (4-1)

Avangard Omsk - Amur Chabarovsk (4-0)

Metallurg Magnitogorsk - Barys Astana (4-3)

Ak Bars Kazan - Salavat Julajev Ufa (4-2)

Kvartsfinaler (Väst)
SKA Sankt Petersburg - CSKA Moskva (4-1)

Torpedo Nizjnij Novgorod - Dinamo Riga (4-3)

Dynamo Moskva - Dinamo Minsk (4-0)

Atlant Mytisjtji - Severstal Tjerepovets (4-2)

Semifinaler (Öst)
Traktor Tjeljabinsk - Ak Bars Kazan (4-2)

Avangard Omsk - Metallurg Magnitogorsk (4-1)

Semifinaler (Väst)
SKA Sankt Petersburg - Atlant Mytisjtji (4-2)

Torpedo Nizjnij Novgorod - Dynamo Moskva (2-4)

Final (Öst)
Traktor Tjeljabinsk - Avangard Omsk (1-4)

Final (Väst)
SKA Sankt Petersburg - Dynamo Moskva (0-4)

Gagarin Cup-final
Avangard Omsk - Dynamo Moskva (3-2)

Referenser

Externa länkar
 khl.ru 
 Resultaten i september 2011 på khl.ru
 Resultaten i oktober 2011 på khl.ru
 Resultaten i november 2011 på khl.ru
 Resultat i december 2011 på khl.ru
 Resultat i januari 2012 på khl.ru
 Resultat i februari 2012 på khl.ru
 Slutspelsmatcher i februari 2012 på khl.ru
 Slutspelsmatcher i mars 2012 på khl.ru
 Slutspelsmatcher i april 2012 på khl.ru

2011 i Kazakstan
2011 i Lettland
2011 i Ryssland
2011 i Slovakien
2011 i Vitryssland
2012 i Kazakstan
2012 i Lettland
2012 i Ryssland
2012 i Slovakien
2012 i Vitryssland
Ishockeysäsongen 2011/2012
2011/2012